Камея́ма (, ) — японська власна назва; дослівно: «черепашача гора»

Топоніми 
 Камеяма (Міє)
 Камеяма (Осака)
 Камеяма (Хьоґо)

Прізвище 
 Камеяма — японське прізвище